Ælfwine est un nom vieil-anglais composé des éléments  « elfe » et  « ami ».

Ælfwine peut désigner :
 Ælfwine, roi de Deira de 670 à 679 ;
 Ælfwine, petit-fils d'Alfred le Grand tué à la bataille de Brunanburh, en 937 ;
 Ælfwine, fils du roi anglais Harold Pied-de-Lièvre ;
 Ælfwine, évêque de Lichfield au début du  ;
 Ælfwine, évêque de Wells à la fin du  ;
 Ælfwine, évêque d'Elmham au début du  ;
 Ælfwine, évêque de Winchester de 1032 à 1047 ;

deux personnages de l'œuvre de J. R. R. Tolkien
 Ælfwine d'Angleterre, marin anglo-saxon qui atteint Tol Eressëa ;
 Elfwine, fils d'Éomer, roi du Rohan au Quatrième Âge.

Voir aussi 
 Alboïn, roi des Lombards

Homonymie de prénom